Francisco Pacheco del Río – pittore
Francisco Enrique Pacheco – calciatore